Bruggen in Nederland:
 Wilhelminabrug (Abcoude)
 Wilhelminabrug (Best)
 Wilhelminabrug (Breda)
 Wilhelminabrug (Deventer)
 Wilhelminabrug ('s-Hertogenbosch)
 Wilhelminabrug (Leiden)
 Wilhelminabrug (Maastricht)
 Wilhelminabrug (Nieuwegein), brug in Vreeswijk behorend bij de Koninginnensluis
 Wilhelminabrug (Zaandam)

Brug op Curaçao:
 Koningin Wilhelminabrug (Willemstad, Curaçao)